

Каменна-Воля — село в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Каменна-Воля — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Каменна-Воля — село в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства